Itaka – wyspa na Morzu Jońskim
 Fundacja Itaka – fundacja zajmująca się poszukiwaniem zaginionych osób
 Itaka – polskie biuro podróży
 Itaka – polskie wydawnictwo z siedzibą w Poznaniu
 Itaka (Kenia) – miejscowość w Kenii
 (1151) Ithaka – planetoida
 Itaka – meteoryt znaleziony w 2015 w Rosji

Zobacz też 
 Ithaca